Onderdistrict in Indonesië
 Karanglewas (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karanglewas (Jatilawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karanglewas (Kutasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java